

Кизилтан — село, Жамбильський район, Алматинська область
 Кизилтан — село, Жетисайський район, Туркестанська область
 Кизилтан — село, Зерендинський район, Акмолинська область
 Кизилтан — село, Сиримський район, Західноказахстанська область
 Кизилтан — село, Теренкольський район, Павлодарська область